Tyrkiets fodboldlandshold () er det nationale fodboldhold i Tyrkiet, og landsholdet bliver administreret af Türkiye Futbol Federasyonu. Holdet har deltage 2 gange i VM og 2 gange i EM.

Flest landskampe

Nuværende Trup 
Truppen der spillede mod Finlands fodboldlandshold til VM kvalifikationen 2018 den 24. marts 2017.

Kampe og mål stammer fra den 27. marts 2017 efter en venskabskamp mod Moldova.

Referencer

Noter 

Fodboldlandshold i Europa
Landshold